Neferneferuaton-Taszerit - czwarta córka Echnatona i Nefertiti
 Neferneferuaton - kobieta-faraon z XVIII dynastii